Оло́н:
 Олон — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи
 Олон — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 Олон — коммуна во Франции, департамент Крёз
 Олон — село в Пожарском районе Приморского края России